Sindre Ulven Jørgensen (ur. 13 stycznia 2002) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Asker Skiklubb. Medalista mistrzostw świata juniorów.

W grudniu 2019 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 29. miejsce w Notodden. W marcu 2022 wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Zakopanem – indywidualnie zajął 20. miejsce, a w konkursie drużynowym zdobył srebrny medal. Następnie w tej samej miejscowości zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 22. lokatę.

19 marca 2023 zadebiutował w Pucharze Świata. W konkursie w Vikersund został zdyskwalifikowany za nieprzepisową długość nart.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. U. Jørgensena na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 19 marca 2023

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 5 marca 2023

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2002